Христо Димитров Мазнейков е български лекар, ортопед.

Биография 
Христо Мазнейков е роден на 20 юни 1956 година в Скопие, тогава в Югославия. Син е на политика Димитър Мазнейков, а негов брат е предприемача Марчо Мазнейков. Завършва медицинско образование в Медицински университет – София през 1982 година. Работи като лекар-ординатор в Петрич между 1982 - 1983 година, а от 1983 - 1985 година в Първа травматология на института „Пирогов“. Между 1985 - 1989 година работи като научен сътрудник в същата клиника, а през 1990 година защитава специалност по ортопедия и травматология. До 2005 година след спечелен конкурс работи като научен сътрудник в Института по ортопедия и травматология „Бойчо Бойчев”.

Съвместно с проф. Димитър Джеров създават Медицински център „Света София“, а между 2004 - 2006 година откриват МБАЛ „Света София“, на която Христо Мазнейков е председател оттогава. През 2008 година е избран за председател на Българската асоциация по артроскопия и спортна травматология. Същата година става член на Световната организация по артроскопия и спортна травматология ISAKOS. От 2009 година е почетен член на Македонското дружество по ортопедия и травматология. Награден е с медал от EFOST (Европейска федерация по артроскопия и спортна травматология) през 2009 година.

Христо Мазнейков е автор и съавтор на множество статии в списания, лектор и гост лектор на многобройни национални и международни конгреси.

Родословие

Бележки 

Български ортопеди
Български лекари от Македония
Родени в Скопие
По произход от Струмица